Rezultati Prvenstva Anglije 1937 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Don Budge je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Don Budge (Prvak)
  Gottfried von Cramm (Finale)
  Henner Henkel (Četrtfinale)
  Bunny Austin (Polfinale)
  Bryan Grant (Četrtfinale)
  Roderich Menzel (Prvi krog)
  Vivian McGrath (Četrtfinale)
  Frank Parker (Polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1937